Пасуш-ди-Феррейра:
 Пасуш-ди-Феррейра — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.
 Пасуш-ди-Феррейра (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Пасуш-ди-Феррейра (футбольный клуб) — португальский футбольный клуб из одноимённого города.

 Феррейра (Пасуш-де-Феррейра) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.

См. также